Zawody pucharu świata w biathlonie w Anterselvie były szóstymi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 20 – 24 stycznia. Zawodnicy rywalizowali w biegu indywidualnym, sprincie oraz w biegu na dochodzenie.

Pierwszego dnia rozegrane zostały biegi indywidualne kobiet. Zwyciężył Niemka Magdalena Neuner wyprzedzając swoje rodaczki Kati Wilhelm i Andreę Henkel. Drugiego dnia biegali mężczyźni. Niespodziewanie wygrał Ukrainiec Serhij Sedniew pokonując Austriaka Daniela Mesotitscha i Francuza Alexisa Boeufa.

Trzeciego dnia rozgrywano sprinty kobiet. Zwyciężyła Niemka Magdalena Neuner pokonując swoją rodaczkę Andreę Henkel i Francuzkę Sandrine Bailly. Czwartego dnia rozgrywano sprinty mężczyzn. Wygrał Niemiec Arnd Peiffer, który wyprzedził Austriaka Dominika Landertingera oraz innego Niemca Christopha Stephana.

Ostatniego dnia rozgrywano biegi na dochodzenie. Wśród kobiet tryumfowała Niemka Andrea Henkel wyprzedzając swoją rodaczkę Magdalenę Neuner i Norweżkę Ann Kristin Flatland. Wśród mężczyzn tryumfował Austriak Daniel Mesotitsch pokonując Niemca Arnda Peiffera i Austriaka Dominika Landertingera.

Program zawodów

Zestawienie zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Biegi indywidualne - 20.01.2010, 21.01.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 113 zawodników. Na starcie wycofali się  Michael Greis,  Friedrich Pinter,  Daniel Graf,  Anton Szypulin,  Benjamin Weger i  Indrek Tobreluts, a biegu nie ukończył  Victor Pînzaru. Wszystkie strzały trafione uzyskali  Serhij Sedniew (1. miejsce) i  Peter Dokl (11. miejsce).
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 93 zawodniczki. Na starcie wycofały się  Kaisa Mäkäräinen,  Emelie Larsson,  Sandrine Bailly,  Žanna Juškāne i  Anna Bogalij-Titowiec, a biegu nie ukończyła  Tanja Karišik. Wszystkie strzały trafione uzyskała  Michela Ponza (6. miejsce).
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprinty - 22.01.2010, 23.01.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 116 zawodników. Na starcie wycofali się  Priit Viks,  Ivan Joller i  Daniel Graf.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF; text-align:center" class="wikitable"
|-align="center" bgcolor="#CCCCCC"
! Miejsce !! Zawodnik !! Punkty 
|- bgcolor="#FFCC00"
| 1 || align=left| Jewgienij Ustiugow || 412
|- bgcolor="#DCDCDC"
| 2 || align=left| Simon Fourcade || 395
|- bgcolor="#CC9966"
| 3 || align=left| Tim Burke || 393
|-  
| 4 || align=left| Emil Hegle Svendsen || 384
|-  
| 5 || align=left| Christoph Sumann || 374
|-  
| 6 || align=left| Ole Einar Bjørndalen || 347
|-  
| 7 || align=left| Arnd Peiffer || 341
|-  
| 8 || align=left| Dominik Landertinger || 339
|-  
| 9 || align=left| Simon Eder || 335
|-  
| 10 || align=left| Michael Greis || 307
|-  
| ... || ... || ...
|-  
| 19 || align=left| Tomasz Sikora || 206
|-  
| ’90 || align=left| Łukasz Szczurek || 13|-  
| 106 || align=left| Mirosław Kobus || 0|-  
| 106 || align=left| Łukasz Witek || 0|}

 Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 100 zawodniczek. Nikt się nie wycofał.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

 Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

 Biegi na dochodzenie - 24.01.2010 
 Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodników. Na starcie wycofali się  Tim Burke,  Vasja Rupnik i  Lars Berger.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

 Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

 Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Martina Beck,  Tora Berger,  Kaisa Mäkäräinen,  Oksana Jakowlewa,  Sarah Murphy,  Madara Līduma i  Olga Nazarowa, a biegu nie ukończyła  Haley Johnson.Wyniki''':Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników Klasyfikacja po zawodach Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę''

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
2010 we Włoszech
Biathlon we Włoszech